Per Mösting o Møsting ci si può riferire a:
 Mösting – cratere da impatto della Luna 
 Johan Sigismund von Mösting (1759-1843) – banchiere e uomo politico danese
 Møsting – promontorio della Groenlandia.